Филиппо Галли:
 Галли, Филиппо (1783—1853) — итальянский оперный певец.
 Галли, Филиппо (род. 1963) — итальянский футболист, защитник.